Абул Хаснат (, ок. 1940 — 16 сентября 2022) — бангладешский политик и юрист. Он был одним из основателей постоянного комитета Бангладешской националистической партии.

Политическая жизнь 
Абул Хаснат был первым мэром (избранным уполномоченными)  в 1977–1982 годах, затем в 1990 году. В кабинете Абдуса Саттара он занимал пост  с 27 ноября 1981 года по 10 мая 1982 года.

Хаснат вступил в партию Джатья в 1990 году. Он был избран в парламент от  в 1990 году на дополнительных выборах как кандидат от партии Джатья. Он занимал пост  в кабинете Хусейна Мохаммада Эршада с 20 октября 1990 года по 6 декабря 1990 года.

Позже Хаснат вернулся в Националистическую партию Бангладеш и стал членом постоянного комитета этой партии.

Смерть 
Хаснат умер естественной смертью в возрасте 82 лет 16 сентября 2022 года в Лондоне, Англия.

Примечания 

Родившиеся в 1940-е годы
Умершие 16 сентября
Умершие в 2022 году
Мэры Дакки
Министры Бангладеш